Les élections régionales de 1964 dans le Burgenland (Landtagswahl im Burgenland 1964) se sont tenues en Autriche dans le land du Burgenland, le . 

1964
Burgenland
Mars 1964